Herrin steht für:

 Herrin, weibliche Form zu Herr
 Herrin, Synonym zu Frouwe
 Herrin, Synonym zu Dame

Herrin steht auch für:
 Herrin (Illinois), Gemeinde in den Vereinigten Staaten
 Herrin (Nord), Gemeinde im Département Nord, Frankreich
 Herrín de Campos, Ort in der Provinz Valladolid, Spanien, siehe Liste der Gemeinden in der Provinz Valladolid
 Herrin Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Herrin ist der Familienname folgender Personen:
 Judith Herrin (* 1942), britische Byzantinistin

Siehe auch:
 Domina
 Herrin des Ermittlungsverfahrens
 Herin